Trnje kan syfta på:

Kroatien 
 Trnje

Slovenien 

 Trnje (ort i Slovenien, Občina Črenšovci), 
 Trnje (ort i Slovenien, Pivka),